

Brasil
Capela Imperial Nossa Senhora da Conceição — Rio de Janeiro
Igreja de Nossa Senhora do Monte do Carmo — Rio de Janeiro
Mausoléu Imperial — Petrópolis
 Cripta do Monumento à Independência do Brasil — São Paulo
GRES Capela Imperial de Taguatinga

Imperial